The Fear Market – film del 1916 diretto da Alan Crosland
The Fear Market – film del 1920 diretto da Kenneth S. Webb